Agouti peut désigner :
 Agouti, le nom commun donné aux rongeurs du genre Dasyprocta ;
 Agouti, un ancien genre de rongeurs, synonyme de Cuniculus, regroupant les pacas ;
 Agouti, le nom donné communément au grand aulacode (Thryonomys swinderianus) en Afrique de l'Ouest ;
 Agouti, le gène qui donne un poil brun chiné dans sa longueur et la couleur « agouti » à la robe de l'agout.

Voir aussi 
 Agoutidés, ancienne famille (Agoutidae Gray, 1821) qui regroupait les rongeurs appelés en français agoutis, pacas et acouchis
 Pou d'agouti, le nom vernaculaire guyanais d'un acarien ete d'une larve